Alick ist ein männlicher Vorname.

Bedeutung und Herkunft 
Alick ist eine schottische Kurzform des Vornamens Alexander.

Bekannte Namensträger 

 Alick Banda (* 1963), sambischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Lusaka
 Alick Buchanan-Smith, Baron Balerno (1898–1984), britischer Offizier und Mitglied des House of Lords
 Alick Buchanan-Smith (1932–1991), schottischer Politiker und Minister der Conservative Party
 Alick Isaacs (1921–1967), britischer Virologe und Immunologe
 Alick Walker (1925–1999), britischer Wirbeltier-Paläontologe

Siehe auch 
 Alig
 Allig
 Allik

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname